Dark Angel es una voz inglesa que significa «Ángel Negro». Puede referirse a:
 Dark Angel (serie de televisión)
 Dark Angel (grupo), banda de thrash metal de Los Ángeles, California.
 Dark Angel (película de 1990), película de 1990.
 Dark Angel (película de 2006), película de 2006.
 Dark Angel, personaje ficticio de DC Comics.
 Dark Angel, personaje ficticio de Kia Asamiya.
 Dark Angel, nombre luchístico de Sarah Christine Stock en México.
 Dark Angel (miniserie), protagonizada por Joanne Froggatt, la cual sigue la historia de Mary Ann Cotton la primera mujer asesina en serie en Inglaterra.